Barion ist der Name von

 Hans Barion (1899–1973), deutscher katholischer Kirchenrechtler
 Jakob Barion (1898–1996), deutscher Professor für Philosophie

Siehe auch:
 Baryon